Самарт (театр) — театр в Самаре
 Самарт Паякарун — таиландский боец муай -тай 
 Самарт, Шобхна — индийская актриса, кинорежиссёр и кинопродюсер.

См. также 
 Самарта
 Смарт